Chicago School kan staan voor:
Chicago School (architectuur)
Chicago school of economics, een richting in het economisch denken 
Chicago School (psychologie) Amerikaanse stroming, wordt ook wel aangeduid als functionalisme